Cerkev Matere Božje je ime več cerkva:

 Cerkev Matere Božje, Kamnik
 Cerkev Matere Božje, Petrovče
 Cerkev Matere Božje, Ptujska Gora
 Cerkev Matere Božje, Vitanje
 cerkev Matere Božje, Žeželj
 Cerkev Matere Božje, Sladka Gora